Caracol peut désigner :
 Caracol (Belize), cité maya antique, située au Belize ;
 Caracol (Haïti), commune haïtienne ;
 Caracol (Mato Grosso do Sul), municipalité brésilienne ;
 Caracol (Piauí), municipalité brésilienne ;
 Caracol Televisión, chaîne de télévision et de radio colombienne ;
 Caracol Internacional, chaîne de télévision internationale ;
 Caracol, nom de scène de la chanteuse Carole Facal.
 Caracol, nom d'un système de colocation solidaire temporaire entre locataire et migrants

Voir aussi
 
 Karakol

Notes et références